Miejscowości na Białorusi (hist. Malatycze, Małatycze, , Malaciczy; , Molatyczi):
 Malatycze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Wasiliszki (Wasiliszki)
 Malatycze – agromiasteczko w obwodzie mohylewskim, w rejonie krzyczewskim, centrum administracyjne sielsowietu

Przypisy